Lewis är ett vanligt engelskt efternamn, som också används av män som förnamn. Namnet har bildats från flera av varandra oberoende utgångspunkter. Det förekommer i geografiska namn i områdens som koloniserats av engelsktalande.

Personer med efternamnet Lewis

A
 A. Dave Lewis (född 1977), amerikansk serieskapare
 Andrew L. Lewis (född 1963), amerikansk viceamiral

B
 Barbara Lewis (född 1943), amerikansk sångerska
 Ben Lewis, brittisk regissör och producent av dokumentärfilmer
 Bernard Lewis (1916–2018), engelsk-amerikansk historiker
 Brad Alan Lewis (född 1954), amerikansk roddare
 Brian Lewis (född 1974), amerikansk kortdistanslöpare

C
 C.S. Lewis (1898–1963), brittisk författare, poet, teolog och litteraturvetare
 Carl Lewis (född 1961), amerikansk sprinter och längdhoppare
 Carol Lewis (född 1963), amerikansk friidrottare, längdhoppare
 Cecil Day-Lewis (1904–1972), irländsk.brittisk författare och poet
 Charlotte Lewis (född 1955), amerikansk basketspelare
 Chris Lewis (född 1957), nyzeeländsk tennisspelare
 Clarence Irving Lewis (1883–1964), amerikansk filosof, grundare av pragmatismen
 Clive Derby-Lewis (1936–2016), sydafrikansk konservativ politiker, dömd för mord
 Craig Lewis (född 1976), australisk basebollspelare

D
 Damian Lewis (född 1971), brittisk skådespelare
 Daniel Day-Lewis (född 1957), brittisk skådespelare
 David Lewis, flera personer
 David Lewis (helgon) (1616–1679), engelsk jesuit, avrättad för högförräderi
 David Kellogg Lewis (1941–2001), amerikansk analytisk filosof
 David P. Lewis (1820–1884), amerikansk politiker, guvernör i Alabama
 Denise Lewis (född 1972), brittisk friidrottare, mångkampare
 Derrick Lewis (född 1985), amerikansk MMA-utövare
 Dixon Hall Lewis (1802–1848), amerikansk politiker, demokrat, senator för Alabama
 Douglas Lewis (1898–1981), kanadensisk boxare

E
 Eddie Lewis (född 1974), amerikansk fotbollsspelare
 Edmonia Lewis (1844–1907), amerikansk skulptör
 Edward B. Lewis (1918–2004), amerikansk genetiker, nobelpristagare
 Eldece Clarke-Lewis (född 1965), amerikansk kortdistanslöpare
 Eric Lewis (1855–1935), brittisk skådespelare

G
 Gary Lewis (född 1946), amerikansk sångare och trumslagare
 Geoffrey Lewis (1935–2015), amerikansk skådespelare
 George Lewis, flera personer
 George Lewis (brittisk politiker) (1806–1863), brittisk politiker
 George Lewis (klarinettist) (1900–1968), amerikansk jazzmusiker
 Gilbert Newton Lewis (1875–1946), amerikansk fysikalisk kemist
 Graham Lewis (född 1953), engelsk musiker
 Greg Lewis (född 1969), amerikansk spelare av amerikansk fotboll

H
 Hayley Lewis (född 194), australisk simmare
 Herschell Gordon Lewis (1929–2016), amerikansk regissör, filmproducent och copywriter

I
 Ida Lewis (1842–1911), amerikansk fyrvaktare och livräddare
 Isaac Newton Lewis (1858–1931), amerikansk militär uppfinnare

J
 J. Hamilton Lewis (1863–1939), amerikansk politiker, demokrat, senator för Illinois
 Jackie Lewis (född 1936), brittisk racerförare
 Jamal Lewis (född 1998), nordirländsk fotbollsspelare
 James T. Lewis (1819–1904), amerikansk politiker, guvernör för Wisconsin
 Jason Lewis (född 1971), amerikansk skådespelare och fotomodell)
 Jenny Lewis (född 1976), amerikansk sångerska
 Jerry Lewis (1926–2017), amerikansk skådespelare, komiker, filmproducent, manusförfattare och regissör
 Jerry Lewis (politiker) (född 1934), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Kalifornien
 Jerry Lee Lewis (1935–2022), amerikansk rockartist, sångare och pianist
 John Lewis, flera personer
 John Lewis (politiker) (1940–2020), amerikansk medborgarrättsaktivist och politiker, demokrat, kongressrepresentant för Georgia
 John F. Lewis (1818–1895), amerikansk politiker, republikan, senator och guvernör för Virginia
 John Henry Lewis (1914–1974), amerikansk boxare
 John L. Lewis (1880–1969), amerikansk fackföreningsledare
 Johnny Lewis (1983–2012), amerikansk skådespelare
 Juliette Lewis (född 1973), amerikansk skådespelare och musiker

L
 Lennox Lewis (född 1965), brittisk-kanadensisk boxare
 Leona Lewis (född 1985), brittisk sångerska
 Linda Gail Lewis (född 1947), amerikansk sångerska och pianist

M
 Mark Lewis-Francis (född 1982), brittisk kortdistanslöpare
 Matthew Lewis (född 1989), brittisk skådespelare
 Matthew Lewis (författare) (1775–1818) engelsk romanförfattare
 Matty Lewis (född 1975), amerikansk gitarrist och sångare
 Maud Lewis (1903–1970),  kanadensisk konstnär
 Meriwether Lewis (1774–1809), amerikansk militär och upptäcktsresande
 Mike Lewis (född 1981), kanadensisk roddare
 Monica Lewis (1922–2015), amerikansk sångare och skådespelare
 Morgan Lewis (1754–1844), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i New York

O
 Olivia Lewis (född 1978), maltesisk sångerska

P
 Paul Lewis (född 1966), australisk landhockeyspelare
 Phil Lewis (född 1957), engelsk rocksångare
 Phill Lewis (född 1968), amerikansk skådespelare

R
 Ramsey Lewis (född 1935), amerikansk jazzmusiker
 Randall Lewis (född 1959) amerikansk brottare
 Randy Lewis (född 1978), grenadisk trestegshoppare
 Ray Lewis (född 1975), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Ray Lewis (friidrottare) (1910–2003), amerikansk löpare
 Reggie Lewis (1965–1993), amerikansk basketspelare
 Ron Lewis (född 1946), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Kentucky
 Rudolph Lewis (1887–1933), sydafrikansk tävlingscyklist
 Ryan Lewis (född 1988), amerikansk producent, musiker och diskjockey

S
 Sam M. Lewis (1885–1959), amerikansk sångare och textförfattare
 Sandy Lewis (född 1978), australisk softbollspelare
 Saunders Lewis (1893–1985), walesisk författare, historiker och aktivist
 Sinclair Lewis (1885–1951), amerikansk författare
 Stacy Lewis (född 1985), amerikansk golfspelare
 Steve Lewis (född 1969), amerikansk kortdistanslöpare
 Stuart Lewis-Evans (1930–1958), brittisk racerförare

T
 Tamsyn Lewis (född 1978), australisk löpare
 Terry Lewis (född 1956), amerikansk musikproducent
 Thomas Lewis (1856–1927), brittisk astronom
 Thomas Lewis (industriman) (omkring 1746–1783), skotsk-svensk indusstriman
 Trevor Lewis (född 1987), Amerikansk ishockeyspelare

V
 Vicki Lewis (född 1960), amerikansk skådespelare

W
 Walter Lewis (1885–1956), kanadensisk roddare
 Warren K. Lewis  (1882–1975), amerikansk kemitekniker
 William Lewis (naturforskare) (1708–1781), kemist och läkare
 William Arthur Lewis (1915–1991), saintluciansk-brittisk nationalekonom
 Wyndham Lewis (1882–1957), engelsk konstnär och författare

Engelska efternamn
Skotska efternamn
Irländska efternamn
Judiska efternamn